Felipe Francisco Macedo Guimarães, mais conhecido como Felipe Macedo (São Miguel do Araguaia, 27 de março de 1994), é um futebolista brasileiro que atua como zagueiro. Atualmente joga pelo Portimonense.

Carreira 
Felipe Macedo chegou ao  em 2007. Na temporada 2012, foi emprestado para a . Disputou 5 partidas pela Série D de 2012 e não marcou gols. Voltou para o  e se destacou como titular no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013. Ficou pela primeira vez no banco de reservas no empate de 1 a 1 com o  no Campeonato Goiano de 2013. Estreou pelo esmeraldino na derrota por 2 a 1 para o , em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2013. Sua primeira partida como titular no Campeonato Brasileiro foi contra o , no empate por 0 a 0, antes da parada para a Copa do Mundo. Após uma sequência de partidas como titular, Felipe agradeceu ao treinador Ricardo Drubscky.

Portimonense 
Felipe Macedo chegou ao Portimorense em 2017, com contrato de 02 (dois) anos. Assessorado pelo escritório Vieira Barros & Afonso Advogados Associados, do sócio Beline Barros, especialista em Direito Desportivo e em transações de atletas profissionais de futebol, Felipe Macedo chegou para disputar posição com os zagueiros Jadson e Lucas, numa luta entre brasileiros.  

"São dois bons jogadores, já me passaram informações muito positivas deles. Terei de abrir o olho e de trabalhar muito para ganhar um lugar no onze", refere Felipe Macedo, de 23 anos, proveniente do Goiás. As primeiras impressões da cidade de Portimão e do Portimonense não poderiam ser melhores. "O grupo recebeu-me muito bem e acredito que terei uma adaptação rápida e tranquila. A presença de vários compatriotas, inclusive na equipa técnica (Pedro Silva), representa uma ajuda importante", sublinha.

Felipe Macedo vive a sua primeira experiência na Europa. "Estou a concretizar o sonho de todos os jogadores brasileiros. O Portimonense abriu-me esta porta e prometo o máximo empenho para ajudar o clube, que deu um grande passo em frente com a recente subida à 1ª Liga e quer fazer boa figura nesse patamar."

Definindo-se como um defesa-central "rápido e forte na marcação", o reforço dos alvinegros já sabe que o espera "um futebol mais rápido que o brasileiro e muito competitivo, com jogadores de muita qualidade". "Venho para uma realidade diferente, mas já com algum conhecimento de como se joga na Europa e pronto para me afirmar aqui", vinca.

Ao longo da época, Felipe Macedo espera encontrar algumas caras conhecidas. "O Pedro Henrique (V. Guimarães) foi meu colega no Goiás e chegamos a formar a dupla de centrais e sou também amigo de Marcelo Goiano (Sp. Braga). Irei gostar de revê-los", assinala o recruta dos algarvios.

Títulos 
 Goiás
 Campeonato Goiano: 2013, 2015, 2016, 2017

Ligações externas 
 
 

Nascidos em 1994
Naturais de São Miguel do Araguaia
Futebolistas de Goiás
Futebolistas do Goiás Esporte Clube
Futebolistas da Associação Atlética Aparecidense
Futebolistas do Portimonense Sporting Clube